World Grand Prix 2018 – piętnasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2017/2018. Turniej ten rozegrany został w dniach 19-25 lutego 2018 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 100 000
II miejsce: £ 40 000
Półfinalista: £ 20 000
Ćwierćfinalista: £ 12 500
Runda 2: £ 7 500
Runda 1: £ 5000

Najwyższy break turnieju: £ 5000

Pula nagród: £ 375 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe 
 140  Mark Joyce
 134, 134, 117, 104  Ding Junhui
 134  Mark Selby
 130  Martin Gould
 128, 124, 121, 120, 119, 106, 106, 105, 102, 101  Ronnie O’Sullivan
 125, 102  Anthony McGill
 123, 105  Shaun Murphy
 122  Yan Bingtao
 111  Ryan Day
 109  Graeme Dott
 103  Stephen Maguire
 102  Neil Robertson

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com

Rankingowe turnieje snookerowe
2018 w sporcie
2018 w Anglii
Preston